Lillnäs kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillnäs, Iniö, Åboland, 
 Lillnäs, Borgå, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar